Respectable (Mel & Kim) - single van Mel & Kim
 Respectable (Rolling Stones) - single van de Rolling Stones
 Respectable (televisieserie) - Britse televisieserie